Heaven byl ruský horrorcore raper.

Několik písniček nahrál s českým horrorcere raperem Řezníkem.

Řezník x Heaven:

Heaven - Nightmares: https://www.youtube.com/watch?v=36xFFaHtn2w

Řezník - Creature of the Night: https://www.youtube.com/watch?v=C5piBi6WiuQ

Jiná tvorba:

Heaven - My Hate: https://www.youtube.com/watch?v=cxAIXE95yDo

Heaven - Antichrist 666: https://www.youtube.com/watch?v=j2jDajjyylc